AGF puede referirse a:

 AGF Management Limited (AGF, por sus siglas en inglés), empresa financiera francesa;
 Federación para los Juegos Asiáticos (AGF, por sus siglas en inglés), organización deportiva asiática desaparecida que luego tomo la forma del Consejo Olímpico de Asia.

Siglas